Edmonson est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Étymologie 
Edmonson est un patronyme anglo-saxon composé de Edmon et du mot anglais son, « fils ». Edmonson signifie donc « fils d’Edmon » (fils d’Edmond).

Variantes 
Il existe plusieurs variantes d’Edmonson dérivées du prénom masculin  :
 , son of Edmond
 , son of Edmund
 , son of Edmond

Patronyme 

 , Mary Edmonson (1832-1853) et Emily Edmonson (1835-1895), abolitionistes afro-américaines affranchies de l’esclavage ;
  (1889-1971), joueur américain de  baseball ;
 , pseudonyme de Garry Edmonson (1922-1995), écrivain américain de science fiction ;
 Greg Edmonson (-), compositeur américain de musiques de télévision et de cinéma ;
  (1960-) peintre canadien ;
  (1919-2016), actrice argentine ;
  (1983-), chanteuse et compositrice américaine de musique vintage pop ;
 Keith Edmonson (1960-), joueur américain de basket-ball ;
  (1924-2002), linguiste et anthropologiste américain ;
  (1932-2009), chanteur américain de musique folk.

Toponyme 

 Edmonson, ville américaine du comté de Hale dans l’état du Texas ;
 Comté d'Edmonson comté américain de l'État du Kentucky.
 , secteur non constitué en municipalité du comté de Benton dans l’état du Missouri, aux États-Unis.
 , pointe arrondie, largement libre de glace, située sous le Mont Melbourne sur la  dans la région Terre Victoria en Antarctique.

Personnage de fiction 
 Margaret Edmonson, personnage de la série télévisée anglo-canado-américaine de science-fiction Battlestar Galactica.

Divers 
 , journal hebdomadaire américain basé à Brownsville dans l’état du Kentucky, couvrant le Comté d'Edmonson.

Voir aussi 
 , patronyme anglo-saxon.

Patronyme anglais